

Astronomia 
Eta Cassiopeiae – stella binaria
Cassiopea – costellazione del cielo boreale
Oggetti non stellari nella costellazione di Cassiopea
Stelle principali della costellazione di Cassiopea

Mitologia 
Cassiopea – personaggio della mitologia greca, sposa di Cefeo e madre di Andromeda
Cassiopea – personaggio della mitologia greca, sposa di Fenice e madre di Carme
Cassiopea – personaggio della mitologia greca, amante o sposa di Épafo e probabile madre di Libia
Cassiopea – personaggio della mitologia romana, sposa di Épafo e madre di Libia
Cassiopea – personaggio della mitologia greca, figlia di Arabo

Zoologia 
Cassiopea – genere di meduse

Altro 
  – torpediniera della Regia Marina poi corvetta della Marina militare italiana 
 Classe Cassiopea – classe di pattugliatori d'altura della Marina militare
 Cassiopea (P 401) – unità della classe Cassiopea
 Cassiopéia – film brasiliano del 1995, considerato uno dei primi film in CGI

Altri progetti